Tambopata (rivier), een rivier in Peru en Bolivia
Tambopata (provincie), een provincie van Peru